Magnus Lind kan avse någon av följande:

Nils Magnus Lindh (1775–1835), svensk boktryckare
Per Magnus Lindh (död 1843), svensk boktryckare
Magnus G. Lind (född 1939), läkare (medicine doktor, docent och författare), far till regissören Daniel Lind Lagerlöf
Magnus Lind (författare) (född 1944), svensk journalist, författare och musiker, skrivit manus till flera kända TV-serier
Magnus Lind (musiker) (född 1945), svensk filmklippare senare musiker i Aston Reymers Rivaler och Perssons Pack
Magnus Lindh (född 1960), svensk författare

Källor